Municipio de Big Rock puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Big Rock (condado de Pulaski, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Pulaski.
 Municipio de Big Rock (condado de Kane, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Kane.